Indianapolis 500 2003 je bila sedeminosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 25. maja 2003.

Rezultati 

2003 v športu
2003